Geislingen, ville de l'arrondissement de Zollernalb, Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Geislingen an der Steige, ville de l'arrondissement de Göppingen, Bade-Wurtemberg, Allemagne